Генералово — село, община Свиленград, Хасковська область
 Генералово — присілок, Земетчинський район, Пензенська область